Армейский комиссар:

 Армейский комиссар 1-го ранга — персональное воинское звание в РККА для высшего политического состава
 Армейский комиссар 2-го ранга — персональное воинское звание в РККА для высшего политического состава